Wyniki Grand Prix Niemiec, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Gerd Riss. Z powodu kontuzji z turnieju wycofać musieli się Tommy Knudsen (złamany obojczyk podczas GP Włoch) oraz Gary Havelock (złamany kręgosłup podczas test-meczu Wielka Brytania – Dania, trzy dni przed GP Niemiec). Kontuzjowaną dwójkę zastąpili dwaj zawodnicy będący oczekującymi-rezerwowymi GP w tym turnieju – Mark Loram i Sam Ermolenko; tym samym stały rezerwowy GP – Tomasz Gollob – uzupełnił listę startową jako jedyny rezerwowy turnieju GP Niemiec. W nawiasach podano numery stałe GP.

 (9) Leigh Adams (Australia)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy) ¹)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (15) Jason Crump (Australia)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (16) Gerd Riss (Niemcy)
 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (17) Craig Boyce (Australia)
 (19) Tomasz Gollob (Polska)
 brak zawodnika
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
W Niemczech wygrał, tak jak przed rokiem Hans Nielsen i jednocześnie umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji Grand Prix, głównie z uwagi na absencję Tommy Knudsena. Tomasz Gollob jako rezerwa toru nie miał okazji do startu w biegach.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Niemiec
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Niemiec 1996

Niemcy
1996
1996 w Niemczech